Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot, die das Turnier erneut gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2019